Division 1 Östra har varit namnet på en serie i olika ishockeydivisioner:
 Division I Östra – en serie inom Division I i ishockey (1975–1999) (andradivisionen)
 Division I Östra – en region inom Division 1 i ishockey (nuvarande Hockeyettan) med två serier (A och B) 1999–2003.
 Division I Östra – en serie inom Division 1 i ishockey säsongerna 2003/2004 och 2004/2005